

Sigle 
 Canadian Speedcore Resistance – etichetta discografica canadese
 Center for Scientific Review – centro del National Institutes of Health che si occupa della valutazione iniziale dei progetti di ricerca
 Centralnaya Sluzhba Razvedkyin – denominazione iniziale del Sluzhba Vneshney Razvedki, agenzia di spionaggio russa
 Československá socialistická republika – Repubblica Socialista Cecoslovacca
 Combat Stress Reaction – reazione di stress da combattimento (nel personale militare)
 Concentrazioni soglia di rischio
 Corporate Social Responsibility – responsabilità sociale d'impresa
 Country Specific Recommendation

Codici 
 CSR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Casuarito (Colombia)
 csr – codice ISO 639-3 della lingua dei segni costaricana
 CSR – codice ISO 3166-2:GB di Castlereagh (Regno Unito)

Informatica
 CSR - Certificate Signing Request

Religione
 C.S.R. – Congregazione dei Rosariani
 C.S.R. – Suore del Redentore